Antoine-Marie Chazallon (1802-1872) : ingénieur hydrographe et homme politique français;
 Rémy Chazallon (1801-1872) : homme politique français.

Voir aussi 

 André Chazalon (1924-2014) : homme politique français;
 Jacky Chazalon (1945-) :  joueuse de basket-ball française.